Gya steht für:
 Gya (Berg), Sechstausender im Himalaya an der Grenze Indien/China
 Gya (Ladakh), Dorf im indischen Teil von Kaschmir
 giga years ago („vor x Milliarden Jahren“), astronomisch und geologisch genutzte Zeitangabe analog zu mya (Zeitskala)

GYA bezeichnet:
 Flughafen Guayaramerín, IATA-Code des Flughafens in Bolivien

Abkürzung